Julia est un prénom latin féminin.

Fêtes 
La fête des Julia est le 8 avril en mémoire de Julie Billiart, ou le 22 mai en mémoire de Julie de Corse.

Rome antique 
Chaque membre féminin de la famille des Julii (ou Iulii) porte le nom de Julia (ou Iulia).

 Julia ou Julia Caesaris (décédée en 69 av. J.-C.), tante de Jules César et femme de Marius
 Julia Antonia (v. 104 av. J.-C. - 40 av. J.-C.), mère de Marc Antoine
 Julia Caesaris Maior (v. 101 av. J.-C. -?) première sœur de Jules César
 Julia Caesaris Minor (v. 101 av. J.-C. - 51 av. J.-C.) deuxième sœur de Jules César
 Julia (v. 83 av. J.-C. - 54 av. J.-C.), fille de Jules César et épouse de Pompée
 Julia (39 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), fille de l'empereur Auguste et de Scribonia
 Julia (19 av. J.-C. - 28 ap. J.-C.) fille de la précédente
 Julia Drusi Caesaris Filia (5 ap. J.-C. - 43 ap. J.-C.), fille de Julius Caesar Drusus et de Livilla
 Julia Livilla (18 - 41 ou 42), fille de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée
 Julia Titi, fille de Titus

Julia comme prénom 
 
 Julia Roberts, actrice américaine ;
 Julia Stiles, actrice américaine ;
 Julia Michaels, chanteuse américaine ;
 Julia, nom de scène de Julia Fiquet, chanteuse française.

Julia comme nom de famille 

 Bernard Julia, physicien français ;
 Didier Julia, homme politique français né en 1934, surtout connu pour l’affaire Julia ;
 Dominique Julia (1940), historien français ;
 Gaston Julia, mathématicien français ( - ) ;
 Luc Julia (1966-), ingénieur et informaticien franco-américain
 Marc Julia, chimiste français (23 octobre 1922 - 29 juin 2010) ;
 Raúl Juliá, acteur portoricain ( - ) ;
 Philippe Julia (1968), ancien joueur français de handball.

Toponyme 

 Julia, rivière de Suisse
 Ferdinandea, un mont sous-marin d'Italie aussi appelé « Julia »
 Julia, un village en Pologne

Titres

Chanson 
 Julia, une chanson des Beatles
 Julia, une chanson de Chris Rea
 Julia, une démo du groupe de rock finlandais Deep Insight
 Julia, une chanson de Miossec
 Julia, une chanson d’Asylum Party
 Julia, une chanson de Eurythmics
 , une chanson de Conway Twitty
 , une chanson de Nick & Simon
 Julia, mon cœur, une chanson de Catherine Ferry
 Julia, une chanson de Kreviazuk
 Ma p'tite Julia, une chanson de Pierre Perret
 Julia Dream, une chanson des Pink Floyd
 Julia, une chanson des Rubettes
 Julia, une chanson de Ayọ
 Julia, chanson de Pavlov's Dog
 Julia, une chanson de Archimède
 Julia, une chanson de Jungle

Cinéma et télévision 
 Júlia, un film hongrois réalisé par Alfréd Deésy en 1918.
 , une série télévisée américaine créée en 1968.
  (Der Liebesschüler), un film allemand réalisé par Sigi Rothemund en 1974.
 Julia, un film américain réalisé par Fred Zinnemann en 1977.
 Julia, une série télévisée mexicaine créée en 1979.
 Julia, un téléfilm allemand réalisé par Wolfgang Glück en 1984.
 Julia, un film franco-italien de Roy Stuart, sorti en 1999.
 Julia, un court métrage tchèque réalisé par Daniel Wirtberg en 2004.
 Julia, un film franco-belgo-américano-mexicain réalisé par Érick Zonca et Camille Natta en 2008.
 Julia, un film germano-lituanien réalisé par J. Jackie Baier en 2013.
 , un film américain réalisé par Érick Zonca en 2014.

Littérature et bande dessinée 
 Julia, un personnage du roman 1984 de George Orwell
 Julia, titre d'un roman sentimental de Rhijnvis Feith
 Julia (ou Yuria), un personnage de fiction du manga Ken le Survivant
 Julia, bande dessinée italienne de science-fiction en noir et blanc, créée par Giancarlo Berardi.
 Julia (en VF, Ginevra en VO), un personnage de fiction de la bande dessinée puis série télévisée d'animation Angels : L'Alliance des anges.

Sciences

Biologie 
 Julia, genre de gastéropodes.

Informatique 
 Julia, un langage de programmation pour le calcul scientifique.

Mathématiques 
 Julia, mise en œuvre du modèle de programmation Fractal
 ensemble de Julia, une fractale
Les deux doivent leur nom à Gaston Julia.

Météorologie

Autres 
 Julia, réseau andorran de parfumerie fondé par Júlia Bonet Fité
 Julia Chang, un personnage de la saga de jeux vidéo Tekken.
 La division alpine Julia est une unité militaire appartenant aux « Alpins » de l’armée italienne, unité dont le chant était Sul ponte di Perati, bandiera nera.

Références 

Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom féminin